Стукаловка — топоним

Украина 
 Стукаловка — село, Гребенковский район, Полтавская область.
 Стукаловка — село, Белопольский район, Сумская область.